Электроприбор (завод, Алатырь)
 Электроприбор (завод, Владимир)
 Электроприбор (завод, Воронеж)
 Электроприбор (завод, Грозный)
 Электроприбор (завод, Киев)
 Электроприбор (завод, Ленинград)
 Электроприбор (завод, Москва)
 Электроприбор (завод, Чебоксары)
 Электроприбор (ЦНИИ)

См. также 
 КБ Электроприбор